Copa Claro 2013 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 16 по 24 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Феррер выигрывает 2й титул в сезоне и 20й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Станислас Вавринка уступает 1й финал в сезоне и 7й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Симоне Болелли выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фабио Фоньини выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Copa Claro
 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2013 года
2013